

Patronyme 

 Giovanni Montalbano (?), comte et producteur italien, cofondateur de la société de production cinématographique italienne Montalbano Film à Florence ;
 Renato Montalbano (1931-), acteur italien.

Géographie 
 Montalbano Elicona, commune italienne de la province de Messine ;
 Montalbano Jonico, commune italienne de la province de Matera ;
 Mont Montalbano, relief en Toscane ;
 Montalbano, hameau de la ville de Ferrare, province de Ferrare, (Émilie-Romagne) ; 
 Montalbano, hameau de la ville de Fasano, province de Brindisi, région des Pouilles ; 
 , est l'une des zones de production en particulier du vin Chianti.

Littérature 

 Rinaldo di Montalbano ou Renaud de Montauban, héros de poèmes épiques italiens traitant de chevalerie, avec son destrier magique Bayard ;
 Salvo Montalbano, personnage de fiction développé par Andrea Camilleri.

Télévision 
 Commissaire Montalbano, série télévisée italienne ; 
 Montalbano, les premières enquêtes, série télévisée italienne, préquelle de la série télévisée Commissaire Montalbano.

Cinéma 
 , est une société de production cinématographique créée en 1919 à Florence et dont l'activité a cessé en 1923.

Divers 
 Giro del Montalbano, course cycliste italienne disputée à Montalbano, hameau de la ville de Ferrare (Émilie-Romagne).

Label agroalimentaire 
 , est une Indication géographique protégée concernant une huile d'olive extra-vierge toscane, produite à partir d'olives produites sur une partie du territoire de Montalbano (), entre les provinces de Florence et de Pistoia ;
 , est un vin italien à dénomination d'origine contrôlée et garantie (Denominazione di origine controllata e garantita) produit en Toscane.

Voir aussi